

Prénom 
Barnim est un prénom slave notamment porté par :

 Barnim  le Bon (-1278), duc de Poméranie ;
 Barnim II de Poméranie (-1295), duc de Poméranie ;
 Barnim III le Grand (-1368), duc de Poméranie ;
 Barnim IV de Poméranie (-1365), duc de Poméranie ;
 Barnim V de Poméranie (-1402/1403), duc de Poméranie ;
 Barnim VI de Poméranie (-1405), duc de Poméranie ;
 Barnim VII de Poméranie (-1450/1451), duc de Poméranie ;
 Barnim VIII de Poméranie (-1451), duc de Poméranie ;
 Barnim IX de Poméranie (1501-1513), duc de Poméranie ;
 Barnim X de Poméranie (1549-1603), duc de Poméranie.

Toponyme 
Barnim peut désigner l'un des lieux suivants :

 Arrondissement de Barnim, circonscription administrative du Brandebourg en Allemagne.
 , village polonais du powiat de Pyrzyce dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Plateau de Barnim, région naturelle du Brandebourg en Allemagne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom